«Остаю́сь с ва́ми» — советский художественный фильм  года режиссёра Игоря Вознесенского.

Сюжет 

Фильм рассказывает о последних годах жизни писателя Аркадия Гайдара. Писатель работает над новыми книгами, в воспоминаниях возвращаясь к концу Гражданской войны, когда его комиссовали из армии. Завершается фильм гибелью Гайдара во время Великой Отечественной войны.

В ролях

Песня 
В кинофильме звучит песня «Салют Гайдару», музыка — Е. Крылатова, слова — М. Пляцковского.

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1981 года
Фильмы-биографии СССР
Фильмы-драмы СССР
Аркадий Гайдар
Фильмы Игоря Вознесенского
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Фильмы на русском языке